KMKY (1310 AM) é uma estação de rádio licenciada para Oakland, Califórnia, que transmite com 5.000 watts. Ela se autodenomina "Radio Punjab" e exibe programação em hindi e panjabi voltada para a comunidade do sul da Ásia na área da baía de São Francisco. É de propriedade de Charanjit Batth, por meio da licenciada Radio Punjab AM 1310 Inc. Seu transmissor está localizado em Oakland, perto da praça de pedágio da ponte São Francisco–Oakland Bay.

A frequência da 1310 AM de 1959 a 1997 foi o lar da KDIA de música contemporânea urbana adulta e gospel. Mais tarde, serviu como a casa da Radio Disney em São Francisco de 1997 a 2015, usando o indicativo de chamada KMKY, as últimas três letras representando o personagem da Disney, Mickey Mouse.

Referências

Ligações externas
FCC History Cards for KMKY
The Early History Of KLS/KWBR/KDIA Oakland, California

Estações de rádio da Califórnia
Estações de rádio fundadas em 1922
Fundações nos Estados Unidos em 1922
Mídia em língua hindi
Ex-subsidiárias da The Walt Disney Company